Ospedale San Paolo – ospedale di Milano
Ospedale San Paolo – ospedale di Roma
Ospedale San Paolo – ospedale di Bari
Ospedale San Paolo – ospedale di Napoli
Ospedale San Paolo – ospedale di Savona
Ospedale San Paolo – ospedale di Firenze
Ospedale San Paolo – ospedale di Civitavecchia (RM)